Смокообразните (Colubridae) са семейство змии, включващо повече от половината видове от тази група влечуги. В него влизат и 11 от 15-те вида змии, срещащи се в България.

Родове

Подсемейство Boodontinae 
 Bothrolycus
 Bothrophthalmus
 Buhoma (incertae sedis)
 Chamaelycus
 Dendrolycus
 Dipsina
 Dromophis
 Duberria (incertae sedis)
 Gonionotophis
 Grayia
 Hormonotus
 Lamprophis
 Lycodonomorphus
 Lycophidion
 Macroprotodon
 Mehelya
 Montaspis (incertae sedis)
 Pseudaspis
 Pseudoboodon
 Pythonodipsas
 Scaphiophis

Подсемейство Calamariinae 
 Calamaria
 Calamorhabdium
 Collorhabdium
 Etheridgeum
 Macrocalamus
 Pseudorabdion
 Rabdion

Подсемейство Colubrinae 
 Aeluroglena
 Ahaetulla
 Argyrogena
 Arizona
 Bogertophis
 Boiga
 Cemophora
 Chilomeniscus
 Chionactis
 Chironius
 Chrysopelea
 Coluber – Смокове стрелци
 Conopsis
 Coronella – Медянки
 Crotaphopeltis
 Cryptophidion
 Cyclophiops
 Dasypeltis
 Dendrelaphis
 Dendrophidion
 Dinodon
 Dipsadoboa
 Dispholidus
 Dryadophis
 Drymarchon
 Drymobius
 Drymoluber
 Dryocalamus
 Dryophiops
 Eirenis
 Elachistodon
 Elaphe – Смокове мишкари, Пъстри смокове
 Exallodontophis
 Ficimia
 Gastropyxis
 Geagras
 Gonyophis
 Gonyosoma
 Gyalopion
 Hapsidophrys
 Hemerophis
 Hemorrhois
 Hierophis
 Lampropeltis – Млечна змия
 Leptodrymus
 Leptophis
 Lepturophis
 Liopeltis
 Lycodon
 Lycognathophis
 Lytorhynchus
 Masticophis
 Mastigodryas
 Meizodon
 Oligodon
 Opheodrys
 Oxybelis
 Pantherophis
 Philothamnus
 Phyllorhynchus
 Pituophis
 Prosymna
 Pseudocyclophis
 Pseudoficimia
 Pseustes
 Ptyas
 Rhamnophis
 Rhinobothryum
 Rhinocheilus
 Rhynchocalamus
 Rhynchophis
 Salvadora
 Scaphiodontophis
 Scolecophis
 Senticolis
 Sibynophis
 Simophis
 Sonora
 Spalerosophis
 Spilotes
 Stegonotus
 Stenorrhina
 Stilosoma
 Symphimus
 Sympholis
 Tantilla
 Tantillita
 Telescopus – Котешки змии
 Thelotornis
 Thrasops
 Trimorphodon
 Xenelaphis

Подсемейство Dipsadinae 
 Adelphicos
 Amastridium
 Atractus
 Calamodontophis (incertae sedis)
 Carphophis (incertae sedis)
 Chersodromus
 Coniophanes
 Contia (incertae sedis)
 Crisantophis (incertae sedis)
 Cryophis
 Diadophis (incertae sedis)
 Diaphorolepsis (incertae sedis)
 Dipsas
 Echinanthera (incertae sedis)
 Emmochliophis (incertae sedis)
 Enuliophis (incertae sedis)
 Enulius (incertae sedis)
 Eridiphas
 Geophis
 Gomesophis (incertae sedis)
 Hydromorphus (incertae sedis)
 Hypsiglena
 Imantodes
 Leptodeira
 Ninia
 Nothopsis (incertae sedis)
 Pliocercus
 Pseudoleptodeira
 Pseudotomodon (incertae sedis)
 Ptychophis (incertae sedis)
 Rhadinaea
 Rhadinophanes (incertae sedis)
 Sibon
 Sibynomorphus
 Synophis (incertae sedis)
 Tachymenis (incertae sedis)
 Taeniophallus (incertae sedis)
 Tantalophis (incertae sedis)
 Thamnodynastes (incertae sedis)
 Tomodon (incertae sedis)
 Tretanorhinus
 Trimetopon
 Tropidodipsas
 Urotheca
 Xenopholis (incertae sedis)

Подсемейство Homalopsinae 
 Bitia
 Brachyorrhos (incertae sedis)
 Cantoria
 Cerberus
 Enhydris
 Erpeton
 Fordonia
 Gerarda
 Heurnia
 Homalopsis
 Myron

Подсемейство Natricinae 
 Adelophis
 Afronatrix
 Amphiesma
 Amphiesmoides
 Amplorhinus (incertae sedis)
 Anoplohydrus
 Aspidura
 Atretium
 Balanophis
 Clonophis
 Hologerrhum
 Hydrablabes
 Hydraethiops
 Iguanognathus
 Limnophis (incertae sedis)
 Macropisthodon
 Natriciteres (incertae sedis)
 Natrix – Водни змии
 Nerodia
 Opisthotropis
 Parahelicops
 Pararhabdophis
 Psammodynastes (incertae sedis)
 Regina
 Rhabdophis
 Seminatrix
 Sinonatrix
 Storeria
 Thamnophis
 Tropidoclonion
 Tropidonophis
 Virginia
 Xenochrophis (incertae sedis)

Подсемейство Pareatinae 
 Aplopeltura
 Asthenodipsas (Internatus)
 Pareas

Подсемейство Psammophiinae 
 Hemirhagerrhis
 Malpolon – Вдлъбнаточели смокове
 Mimophis
 Psammophis
 Psammophylax
 Rhamphiophis

Подсемейство Pseudoxenodontinae 
 Plagiopholis
 Pseudoxenodon

Подсемейство Pseudoxyrhophiinae 
 Alluaudina
 Compsophis
 Ditypophis
 Dromicodryas
 Exallodontophis
 Geodipsas
 Heteroliodon
 Ithycyphus
 Langaha
 Leioheterodon
 Liophidium
 Liopholidophis
 Lycodryas
 Madagascarophis
 Micropisthodon
 Pararhadinaea
 Brygophis
 Pseudoxyrhopus
 Stenophis

Подсемейство Xenodermatinae 
 Achalinus
 Fimbrios
 Oxyrhabdium
 Stoliczkaia
 Xenodermus
 Xylophis

Подсемейство Xenodontinae 
 Alsophis
 Antillophis
 Apostolepis
 Arrhyton
 Boiruna
 Cercophis (incertae sedis)
 Clelia
 Conophis
 Darlingtonia
 Ditaxodon
 Drepanoides
 Elapomorphus
 Erythrolamprus
 Farancia
 Helicops
 Heterodon – Свиненоси змии
 Hydrodynastes
 Hydrops
 Hypsirhynchus
 Ialtris
 Lioheterophis (incertae sedis)
 Liophis
 Lystrophis
 Manolepis
 Oxyrhopus
 Phalotris
 Philodryas
 Phimophis
 Pseudablabes
 Pseudoboa
 Pseudoeryx
 Psomophis
 Rhachidelus
 Saphenophis
 Siphlophis
 Sordellina (incertae sedis)
 Tropidodryas
 Umbrivaga
 Uromacer
 Uromacerina
 Waglerophis
 Xenodon
 Xenoxybelis

incertae sedis 
 Blythia
 Cercaspis
 Cyclocorus
 Elapoidis
 Gongylosoma
 Haplocercus
 Helophis
 Myersophis
 Omoadiphas
 Oreocalamus
 Poecilopholis
 Rhabdops
 Tetralepis
 Thermophis
 Trachischium

Източници